Druga Hrvatska rukometna liga za sezonu 1991./92. je igrana u dvije skupine A i B. Predstavljala je treći rang hrvatskog prvenstva. Natjecanje se igralo otežano zbog ratnih uvjeta.

Ljestvice

Grupa A 
Također i kao Skupina Sjever.

Grupa B

Poveznice 
 1. A HRL za žene 1991./92.
 1. B HRL za žene 1991./92.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1992/1993, Zagreb, 1992.
 Glas Podravine, br. 25/1992, izdanje 28. lipnja 1992., stranica 8

1991-92
ž-2